Major (izvirno ) je bil vojaški čin v več avstrijskih kopenskih vojskah:
 Major (k.u.k. Armee)
 Major (Österreichs Bundesheer)

Glej tudi 
 Major (Nemčija)